Prenoceratops — род растительноядных динозавров, известный по скелету из Формации Ту Медсин, провинция Альберта, Канада.

История изучения 
В 2004 году экспедиция под главенством Бренды Чиннери обнаружила фрагментарный скелет маленького цератопса, сохранившийся примерно на 60 процентов. Это был первый и пока единственный случай обнаружения «костного ложа» мелких цератопсовых ().

В составе рода один вид — P. peiganensis.

Описание 

Род Prenoceratops известен по нескольким экземплярам, дающим всеобъемлющий взгляд на его анатомию.

Размер динозавра оценили в 1,3 метра.

Голова большая, глубокая, покатая, что отражено в названии. Кости черепа массивные. Уровень развития воротника неясен.

Систематика 
Согласно исследованию филогении Leptoceratopsidae 2015 года, Prenoceratops был сестринским таксоном группы, состоявшей из родов Leptoceratops, Udanoceratops, Zhuchengceratops, Gryphoceratops, Unescoceratops.

Кладограмма 2015 года'''

Примечания 

Leptoceratopsidae
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2004 году